El término Óptimo hace referencia a varios artículos:

Óptimo climático, condiciones de confort térmico y pluviométrico , regularidad y estabilidad del clima.
Óptimo climático medieval, periodo especialmente caluroso de la Edad Media.
Óptimo de población o población óptima para una región o país es el número ideal de población humana ecológicamente sostenible.
Control óptimo, técnica matemática usada para resolver problemas de optimización en sistemas que evolucionan en el tiempo.
Don Óptimo y Don Pésimo, historieta.
Templo de Júpiter Óptimo Máximo o Templo de Júpiter Capitolino.
Deo optimo maximo, frase latina.
 Óptimo de Pareto, concepto económico y sociológico.